{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#B2C8FF"
!colspan="12"|US Open 2022
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" | Iga Świątek
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Ons Jabeur
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–2, 7–6(7–5)
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu
| 
|Masculin (q)     Feminin (q)
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|Masculin          Feminin
|-
|style="text-align: right;"|'Mixt
| 
|Mixt|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}
Iga Świątek a învins-o în finală pe Ons Jabeur cu 6–2, 7–6(7–5) câștigând titlul la simplu feminin. A fost al treilea ei titlu major și al doilea al sezonului, făcând din Świątek prima jucătoare de la Angelique Kerber în 2016 care a câștigat mai multe majore într-un sezon. Świątek a devenit prima poloneză din era dechisă care a ajuns în sferturile de finală, semifinalele și finala US Open. Świątek a devenit, de asemenea, cea mai tânără jucătoare care a câștigat trei competiții majore de la Maria Șarapova în 2008.

Emma Răducanu a fost campioana en-titre, dar a pierdut în prima rundă în fața lui Alizé Cornet. A fost pentru a treia oară când campioana en-titre la US Open a pierdut în runda de deschidere, după Svetlana Kuznetsova în 2005 și Angelique Kerber în 2017. Aceasta a marcat al doilea major consecutiv în care Cornet a învins o campioană de Grand Slam (după victoria ei în fața campioanei de la French Open și numărul 1 mondial Iga Świątek la Wimbledon). Cornet și-a făcut a 63-a apariție consecutivă la un turneu de Grand Slam, depășind recordul tuturor timpurilor pe care îl deținuse împreună cu Ai Sugiyama.

Acest turneu a marcat ultima apariție profesională pentru campioana a 23 titluri de Grand Slam la simplu, medaliată cu aur olimpic la simplu și fosta numărul 1 mondial Serena Williams; ea a pierdut în runda a treia în fața Ajla Tomljanović. Odată cu victoria ei în fața favoritei nr. 2 Anett Kontaveit, în runda a doua, Williams a devenit cea mai în vârstă jucătoare care a învins o jucătoare de top trei în Circuitul WTA.

Elena Rîbakina a pierdut în prima rundă în fața Clarei Burel; aceasta a marcat prima dată când campioana en-titre de la Wimbledon a pierdut în runda de deschidere la US Open de la Petra Kvitová în 2011.

Derularea turneului
Prima săptămână

Ucraineana Daria Snigur, americancele Elizabeth Mandlik, Peyton Stearns și Eleana Yu, cehoaicele Sara Bejlek și Linda Fruhvirtova, rusoaicele Erika Andreeva și Elina Avanesian și-au făcut debutul pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Prima surpriză a turneului a venit din ziua 1 de pe stadionul Louis Armstronga când Simona Halep, cap de serie nr.7, a fost eliminată în trei seturi de ucraineana de 20 de ani venită din calificări, Daria Snigur. Pentru Snigur a fost doar al treilea meci la nivel WTA și primul la un major. Simona Halep, care a participat pentru a 12-a oară la US Open, a fost eliminată pentru a patra oară în runda de deschidere. Favorita nr. 15 Beatriz Haddad Maia a învins-o pe Ana Konjuh cu 6-0, 6-0 în exact o oră. Konjuh a jucat primul ei meci din luna mai, după o fractură de peroneu.

Tot în prima rundă a fost eliminată campioana en-titre Emma Răducanu, în două seturi, de locul 40 mondial, Alizé Cornet. Poziția ei în clasament, de pe actualul loc 11 mondial, va scădea în afara topului 75.  În același timp, Cornet a depășit recordul istoric de 62 de participări la turnee de Grand Slam fără întrerupere, pe care l-a împărțit cu japoneza Ai Sugiyama. Cornet nu a lipsit de pe tabloul principal a celor patru mari turnee de la Australian Open 2007. Trei jucătoare din top-15 au fost eliminate din runda inaugurală: Halep, Daria Kasatkina și Răducanu. Înfrângerea în prima rundă a Elenei Rîbakina în fața Clarei Burel a marcat pentru prima dată când campioana en-titre de la Wimbledon a fost învinsă în prima rundă la US Open de la Petra Kvitová în 2011. Fostul număr nouă mondial, germana Andrea Petkovic a jucat ultimul ei meci din carieră, pierzând în fața favoritei nr. 13 Belinda Bencic.

În a doua rundă au fost eliminate favoritele doi, trei și patru. Estonianca Anett Kontaveit a fost învinsă de Serena Williams în trei seturi spre deliciul a 29.959 de spectatori, un număr record de asistență pentru o sesiune de noapte de la US Open.Americanca a devenit prima jucătoare de peste 40 de ani care a învins o jucătoare din Top-3. Maria Sakkari, numărul 3 mondial, a pierdut în trei seturi cu chinezoaica Xiy Wang, ocupanta locului 75 mondial, care nu a ajuns niciodată în runda a treia a vreunui Grand Slam. Favorita 4, Paula Badosa, a pierdut în trei seturi în fața Petrei Martić. Favorita nr. 6, Arina Sabalenka, a fost în pragul eliminării în meciul cu Kaia Kanepi, estonianca conducând cu 6–2 și 5–1 și având două puncte de meci. În ciuda acestui lucru, Sabalenka a învins-o pe estonă și și-a luat revanșa pentru înfrângerea de la Australian Open din ianuarie. Pentru a șaptea oară în carieră, bielorusa a câștigat un meci WTA în care adversara a avut punct de meci. Elvețianca Belinda Bencic a schimbat și ea cursul meciului cu Sorana Cîrstea în momentul când Cîrstea conducea cu 6–3 și 5–3, reușind să câștige și să treacă în runda a treia. Spaniola Garbiñe Muguruza a eliminat-o pe debutanta de Grand Slam, în vârstă de 17 ani, Linda Fruhvirt, în runda a doua, pentru a câștiga două meciuri la rând pentru prima dată de la Qatar Open 2022 din februarie.

Pentru prima dată în istoria turneelor de Grand Slam, patru chinezoaice au avansat în runda a treia, depășind reprezentarea de trei compatrioți în această etapă la Wimbledon 2006. În sezonul curent, doar trei jucătoare de tenis au ajuns în runda a treia la toate cele patru majore. Alizé Cornet și Jessica Pegula au reușit acest lucru pentru prima oară în cariera lor, iar Iga Świątek pentru a doua oară.

În runda a treia, Ajla Tomljanovic a învins-o pe Serena Williams în trei seturi, în fața unui stadion plin, locul unde Williams a câștigat un record de șase titluri la US Open. Toate meciurile lui Williams s-au desfășurat pe terenul principal, Arthur Ashe Stadium, în sesiunea de seară, fiind prezente atât celebrități americane, cât și mondiale. ESPN a raportat mai târziu că a avut un număr record de spectatori în timpul meciului lui Williams. 

Tot în runda a treia s-au întâlnit două câștigătoare de Grand Slam: numărul 10 mondial Garbiñe Muguruza și numărul 21 mondial Petra Kvitová. Spaniola a condus în setul decisiv cu 5-2 și mai târziu cu 6-5, a avut două puncte de meci pe serviciul lui Kvitová, însă cehoaica a dominat în cele din urmă tiebreak-ul câștigând cu 12:10. Kvitová a crescut astfel întâlnirile directe la 6–1 și pentru a treia oară în actualul sezon a câștigat un meci în care adversara a avut punct de meci. La Grand Slam, ea a învins o astfel de jucătoare de rang înalt pentru prima dată de la US Open 2017, când a învins-o pe numărul trei mondial de atunci, Muguruza.

A doua săptămână

Tunisiana Ons Jabeur, care a învins-o în sferturi pe Tomljanović, a devenit prima femeie africană care a ajuns în semifinale la US Open, depășindu-le pe jucătoarele din Africa de Sud Maryna Godwin și Amanda Coetzer care au ajuns în sferturi de finală.

Franțuzoaica Caroline Garcia a avansat pentru prima dată în semifinale la un turneu de Grand Slam odată cu victoria în fața lui Coco Gauff, depășind cel mai bun record al său de la French Open 2017. Ea este acum a treia jucătoare franceză din era deschisă care a ajuns în semifinalele US Open, alăturându-se Ameliei Mauresmo (2002 și 2006) și Mary Pierce (2005). În ciuda pierderii în sferturile de finală, după ce clasamentul WTA se va actualiza, luni 12 septembrie, americanca de 18 ani Coco Gauff își va face debutul în Top 10, devenind cea mai tânără jucătoare care a debutat în Top 10 de la Nicole Vaidisova, în vârstă de 17 ani, în 2006.

Numărul 6 mondial Arina Sabalenka a învins-o pe numărul 22 mondial Karolína Plíšková în două seturi, într-un meci care a fost mai ușor decât revenirea în trei seturi împotriva lui Danielle Collins în runda precedentă și meciul ei din runda a doua în care a salvat două puncte de meci în fața Kaia Kanepi. Sabalenka a câștigat toate cele trei sferturi de finală de simplu de Grand Slam la care a ajuns, în seturi consecutive. Numărul 1 mondial, poloneza Iga Swiatek, a avansat în a treia semifinală de Grand Slam a anului, cu o victorie în două seturi în fața favoritei nr. 8, americanca Jessica Pegula. Swiatek devine primul cap de serie nr. 1 care a ajuns în semifinalele de simplu feminin de la US Open de la Serena Williams în 2016.

În prima semifinală, într-un meci care a durat 66 de minute, Ons Jabeur a învins-o pe Caroline Garcia în două seturi. Acesta a fost primul ei meci din tot sezonul (meciul 57) când adversara ei nu a avut nici un punct de break. De la începutul lunii iunie, Garcia câștigase 31 de meciuri și trei turnee. Nici o jucătoare n-a câștigat mai multe meciuri decât Jabeur în ultimii doi ani; cu 92 de victorii în ultimii doi ani are cu două mai multe decât Swiatek. În sezonul 2022, doar Swiatek are mai mult decât cele 44 ale lui Jabeur. Jabeur a ajuns acum în semifinale la ultimele două apariții de Grand Slam după ce nu a ajuns niciodată în această etapă în primele 20 de competiții majore la care a participat. Ea este prima jucătoare care a avansat în finala de la Wimbledon și la US Open în același sezon de la Serena Williams în 2019.

În cea de-a doua semifinală, Iga Swiatek a învins-o pe Arina Sabalenka în trei seturi, într-un meci care a durat 2 ore și 11 minute. Swiatek, care nu a ajuns niciodată în sferturi de finală la US Open înainte de acest sezon, se află acum la a treia finală de Grand Slam din carieră, a doua a anului și prima de la zgura roșie de la Roland Garros. Pentru Sabalenka, aceast meci marchează a treia înfrângere într-o semifinală de Grand Slam. Sabalenka a mai fost eliminată în această etapă la Wimbledon 2021 și la US Open 2021.

Finală: Al treilea titlu de Grand Slam pentru Świątek

În finală s-au întâlnit cele mai bune două tenismene ale sezonului conform clasamentului WTA Race''. A fost prima luptă directă pentru un titlu de Grand Slam între doi jucători din top-10 mondial de la Wimbledon 2019 și s-a întâmplat la US Open după nouă ani. Ele au intrat în finală cu un echilibru al întâlnirilor directe de 2:2. În acest sezon s-au întâlnit o singură dată, poloneza câștigând finala de la Roma Masters pe zgură.

Meciul, disputat pe cel mai mare teren de la Centrul Național de Tenis Billie Jean King de la ora 16:00, ora New York, a fost mai bine dominat de poloneză, care a făcut imediat break și a câștigat primul set în 31 de minute. în setul al doilea, Świątek conducea cu 3–0, dar Jabeur a reușit să egaleze și să-și creeze șanse să preia conducerea. Setul s-a decis la tiebreak, tunisianca nereușind să-și folosească avantajul serviciului la scorul de 5–4.

Świątek a câștigat astfel al treilea titlu de Grand Slam după cele de la French Open 2020 și French Open 2022. Drept urmare, la 21 de ani, Świątek a devenit cea mai tânără triplă campioană de Grand Slam de când Maria Șarapova a câștigat Australian Open în 2008, la 20 de ani. Ea a devinit primul nr.1 care a câștigat US Open de la Serena Williams în 2014. Świątek a devenit, de asemenea, prima jucătoare care a câștigat două competiții majore într-un sezon de la Angelique Kerber în 2016. Această victorie a însemnat cel de-al șaptelea titlu în acest sezon, devenind prima jucătoare de la Williams în 2014 care a câștigat atât de multe.

În noua ediție a clasamentului WTA, numărul unu mondial și-a consolidat poziția cu un câștig net de 1.760 de puncte și a depășit pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte. Jabeur a urcat pe poziția a doua (de la poziția cinci la începutul turneului), dar cu mai puțin de jumătate din punctele polonezei.

Capi de serie

Calificări

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat

Jucătoare calificate

Note

Referințe

Legături externe
 Entry List

Feminin
WTA Tour 2022